korzeń – narząd roślin naczyniowych (znaczenie podstawowe)

 korzenie – potoczna nazwa przypraw korzennych, czyli pochodzących głównie z krajów Azji, np. cynamonu, goździków, pieprzu, wanilii

 korzenie – potocznie, w genealogii przodkowie lub miejsce ich pochodzenia
 Korzenie – kwartalnik historyczny

 Korzenie – powieść Alexa Haleya.
 Korzenie – amerykański miniserial z 1977, ekranizacja powieści
 Korzenie – amerykański miniserial z 2016, ekranizacja powieści

 Korzenie – pierwszy studyjny album polskiego zespołu Koniec Świata
 Korzenie (album Frontside) – album kompilacyjny polskiej grupy muzycznej Frontside z 2009 r.